James Vernon (1646–1727)
 James Vernon (1677–1756)